Кле́йниковский сельсове́т () — административно-территориальная единица на территории Брестского района Брестской области Белоруссии.

Состав 

В состав сельсовета входят 1 агрогородок и 6 деревень:

Источник: 

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Козловичи — деревня

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Брестского райисполкома

Сельсоветы Брестского района